Duffield puede referirse a:

 Duffield (Alberta), Canadá
 Duffield (Derbyshire), Inglaterra
 Duffield (Virginia), Estados Unidos
 Burkely Duffield
 North Duffield, Yorkshire del Norte, Inglaterra
 South Duffield, Yorkshire del Norte, Inglaterra
 Victoria Duffield